A Brown megye nevet kilenc USA megye viseli:

A megyék 

 Brown megye (Dél-Dakota)
 Brown megye (Illinois)
 Brown megye (Indiana)
 Brown megye (Kansas)
 Brown megye (Minnesota)
 Brown megye (Nebraska)
 Brown megye (Ohio)
 Brown megye (Texas)
 Brown megye (Wisconsin)